Termenul „Sieg” se poate referi la:

Denumiri geografice 
 Sieg (râu), în Germania
 Sieg (rezervație naturală), în Germania

Nume de persoane 
 Emil Sieg (1866–1951), indogermanist
 Fredy Sieg (1878-1962), actor, cabaretist
 Gunther Sieg (1936–2008), politician
 Hermann von der Sieg, pseudonimul scriitorului Hermann Bellebaum (1805–1875)
 John Sieg (1903–1942), jurnalist antifascist
 Julius Sieg (1848–1923), om de afaceri
 Ulrich Sieg (n. 1960), istoric
 Ursula Sieg (n. 1937), actriță
 Wolfgang Sieg (n. 1936), scriitor